1941 puede referirse a:
 
El número 1941.
El año 1941 d. C.
El año 1941 a. C. 
1941 (película), una película estadounidense.